Puchar Polski 2020/2021 i volleyboll utspelade sig i Polen mellan 24 oktober 2020 och 21 februari 2021. Det var den 64:e upplagan av turneringen och 22 lag deltog. Grupa Azoty Chemik Police vann tävlingen för nionde gången genom att besegra Budowlani Łódź i finalen. Natalia Kurnikowska utsågs till mest värdefulla spelare.. Tävlingen genomfördes i cupformat där varje möte bestämdes genom en direkt avgörande match.

Deltagande lag

Turneringen

Spelschema

Resultat

Första omgången

Andra omgången

Åttondelsfinaler

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Referenser

Noter 

Sportåret 2020
Sportåret 2021
 2020-2021
Volleybollsäsongen 2020/2021